Мишель Сейду (; родился 11 сентября 1947 года) — французский кинопродюсер и бизнесмен, внук крупного промышленника Марселя Шлюмберже, брат бизнесмена  и видного общественного деятеля , а также двоюродный дед французской актрисы Леа Сейду.

Биография 
Родился в семье геофизика Рене Сейду, генерального секретаря Института политических исследований и президента нефтесервисной компании Schlumberger, и Женевьевы Шлюмберже, дочери  Марселя Шлюмберже, сооснователя компании Schlumberger.

Учился в . Карьеру начал с должности помощника президента . В 1971 году основал продюсерскую компанию Camera One. С 1992 по 1998 год занимал пост президента Air Littoral. Входит в администрацию киностудии Gaumont и наблюдательный совет киностудии Pathé.

Совместно с Пьером Ганьер владеет рестораном Gaya rive gauche в VII округе Парижа.

В 1999 году вошёл в совет директоров футбольного клуба «Олимпик Лион». С 2001 года являлся акционером, а с 2002 по 2016 годы — владельцем футбольного клуба «Лилль».

Награждён Орденом Искусств и литературы.

Фильмография 
  — Лили, полюби меня / Lily aime-moi
  — Тень замков / L'Ombre des châteaux
  — Дон Жуан / Don Giovanni
  — Влюблённый мужчина / Un homme amoureux
  — Сирано де Бержерак / Cyrano de Bergerac
  — Книги Просперо / Prospero's Books
  — Урга — территория любви
  — Ядовитое дело / Toxic Affair
  — Курить/Не курить / Smoking / No Smoking
  — Анна: от 6 до 18
  — Утомлённые солнцем
  — Время действовать / Passage à l'acte
  — Известные старые песни / On connaît la chanson
  — Сибирский цирюльник
  — Рене / René
  — Кинематографист / Le Filmeur
  — Честолюбцы / Les Ambitieux
  — Ирен / Irène
  — Влечение / Partir
  — Отец / Pater
  — Танец реальности / La Danza de la Realidad
  — «Дюна» Ходоровского / Jodorowsky's Dune
  — Рай / Le Paradis
  — Караваджо / Le Caravage
  — Вкус чудес / Le Goût des merveilles

Примечания

Ссылки 
 
 Lemonde.fr. Le clan des Seydoux